Sabalazki Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

in der Hrodsenskaja Woblasz:

 Sabalazki Selsawet, in dem Rajon Woranawa

in der Homelskaja Woblasz:

 Sabalazki Selsawet, in dem Rajon Chojniki
 Sabalazki Selsawet, in dem Rajon Rahatschou

in der Mahiljouskaja Woblasz:

 Sabalazki Selsawet, in dem Rajon Mszislau

in der Wizebskaja Woblasz:

 Sabalazki Selsawet, in dem Rajon Orscha

Siehe auch:
 Sabalozki Selsawet